Qaarsorsuatsiaq bezeichnet:
 Qaarsorsuatsiaq (Berg), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qaarsorsuatsiaq (Insel, Upernavik, nördlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qaarsorsuatsiaq (Insel, Upernavik, südlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland